Куро́ртне (до 1948 — Мама, ) — село Ленінського району Автономної Республіки Крим.